

Persone 
 Zoro – nome d'arte di Diego Bianchi, comico, giornalista e conduttore televisivo italiano
 Zoro – batterista statunitense
 Marco André Zoro – ex calciatore ivoriano

Altro 
 Zoró – gruppo etnico del Brasile
 Zoro – gruppo musicale rock giapponese
 Roronoa Zoro – personaggio del manga e anime One Piece